Le Jeu de sainte Waudru
 Collégiale Sainte-Waudru de Mons
 Église Sainte-Waudru de Nodebais